Infiltratie (waterbeheer), infiltratie van water in de bodem
 Infiltratiemarketing van nieuwe producten
 Infiltratie (undercover), het heimelijk binnendringen van een organisatie of locatie
 Infiltratie (ontsteking) witte bloedcellen die een ontstoken gebied binnendringen.
 Infiltratie (kanker) kankercellen die ingroeien in gezond weefsel (=invasieve groei)
 Infiltratie-anesthesie techniek waarbij verdovingsvloeistof onder of in een te verdoven plek wordt gespoten.